Polifem (Polifemos, Polifemus, gr. Polyphemos, łac. Polyphemus) – w mitologii greckiej jeden z cyklopów
 Polifem (Polifemos, Polifemus, gr. Polyphemos, łac. Polyphemus) – w mitologii greckiej jeden z Argonautów i Lapitów
 polifem (okogłów, ignik, Polyphemus pediculus) – gatunek skorupiaka z rzędu wioślarek

Zobacz też 
 Gopherus polyphemus (żółw norowy) – gatunek gada z rodziny żółwi lądowych
 HMS „Polyphemus” – nazwa okrętów Royal Navy
 Limulus polyphemus – gatunek stawonoga z rzędu ostrogonów
 Lumbricus polyphemus – gatunek pierścienicy z rodziny dżdżownicowatych